Monte Olimpo — a montanha mais alta da Grécia, morada mitológica dos deuses clássicos gregos
 Uludağ — montanha no oeste da Turquia que na Antiguidade era conhecida como Monte Olimpo da Mísia (na parte ocidental) e Monte Olimpo da Bitínia (na parte oriental)
 Monte Olimpo (Chipre) — a montanha mais alta do Chipre, nos montes Troodos
 Monte Olimpo (Marte) — vulcão extinto do planeta Marte

Desambiguações de topônimos